Mayenne puede referirse a: 

 Mayenne, departamento de Francia;
 Mayenne, comuna francesa situada en Mayenne;
 el río Mayenne, en la vertiente atlántica francesa.